Sista sommaren kan syfta på:

Sista sommaren (1969) – en amerikanska filmen 
Sista sommaren (1976) – en kanadensisk/amerikansk film
Sista sommaren (1981) – en amerikansk film
PS Sista sommaren – en svensk film